Нямдотаяха — топоним (тип: потамоним) в России.

 Нямдотаяха — река, Ненецкий АО, координаты 69°16' с. ш. 61°45' в. д..
 Нямдотаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 71°24' с. ш. 70°17' в. д..
 Нямдотаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 72°04' с. ш. 69°47' в. д..

Примечания